CEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Murray Calloway Co. (Stati Uniti)